1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje miały miejsce 10 grudnia, a finał 11 grudnia.

Złoty medal zdobył Koreańczyk Park Tae-hwan, ustanawiając czasem 14:15,51 nowy rekord mistrzostw i rekord Azji. Tytułu mistrza świata nie udało się obronić Włochowi Gregorio Paltrinieriemu, który zajął drugie miejsce (14:21,94). Brąz wywalczył reprezentant Polski Wojciech Wojdak (14:25,37).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 12:31 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 18:37 czasu lokalnego.

Przypisy 

M